Breaking Dawn – romanzo del 2008 scritto da Stephenie Meyer
 The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1 – film del 2011 diretto da Bill Condon e ispirato al romanzo
 The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2 – film del 2012 diretto da Bill Condon e ispirato al romanzo